Пленница:

 «Пленница» — роман М. Пруста из цикла «В поисках утраченного времени».
 «Пленница» — фильм 1949 года
 «Пленница» — фильм 1968 года, режиссёр Анри-Жорж Клузо.
 «Пленница» — фильм 1976 года.
 «Пленница» — фильм 1991 года, режиссёр Уильям А. Леви.
 «Пленница» — фильм 1998 года, режиссёр Роджер Кардинал.
 «Пленница» — фильм 2000 года, режиссёр Шанталь Акерман.
 «Пленница» — фильм 2012 года, режиссёр Руба Надда.
 «Пленница» — фильм 2014 года, режиссёр Атом Эгоян.
 «Пленница» — фильм 2015 года, режиссёр Мишель Полетт.
 «Пленница» — сериал 2017 года, режиссёр Серхан Шахир.